Dancing in the dark har flera betydelser:

Musik

Album 
 Dancing in the Dark (album av Sonny Rollins) – ett musikalbum av Sonny Rollins

Singlar 
 Dancing in the Dark (låt av Bruce Springsteen) – en låt av Bruce Springsteen
 Dancing in the Dark (Kim Wilde-låt) – en låt av Kim Wilde